AME steht als Abkürzung für:

 Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene
 Aeromedical Examiner, flugmedizinischer Sachverständiger, siehe Fliegerarzt
 Aeronáutica Militar Española
 African Methodist Episcopal Church, methodistische Denomination in den Vereinigten Staaten
 Alternariolmonomethylether, ein Schimmelpilzgift, siehe Alternariol
 AME VI, spanisches Aufklärungsflugzeug 
 Apparenter Mineralocorticoid-Exzess
 Arbeitsstelle für Molekularelektronik, Forschungsinstitut für Halbleitertechnik der DDR
 Astronomie-Messe AME
 Atomare Masseneinheit
 Atomic Mass Evaluation, die Einschätzung der Atommassen aller Nuklide
 Average Marginal Effect, ein statistischer Indikator, siehe Marginaler Effekt

AmE (resp. AE) steht als Abkürzung für:
 Amerikanisches Englisch
   

Ame steht für:
 Himmel in der Mythologie des Shintō, siehe Takamanohara
 Ame Pal (14./15. Jh.), nepalesischer König

Ame ist der Familienname von:
 Jean Ame (* 1961), französischer Sportschütze

Âme steht für:
 Âme, deutsches Deep-House-Projekt

A.M.E. steht als Abkürzung für:
 Alfred Müller-Edler (1875–1960), deutscher esoterischer Schriftsteller

A*M*E steht für:
 A*M*E (* 1994), britische Singer-Songwriterin

Siehe auch:
 Amee
 Amée
 Ameh

Abkürzung